Cryptodiaporthe — рід грибів родини Valsaceae. Назва вперше опублікована 1921 року.

Класифікація 
До роду Cryptodiaporthe відносять 51 видів:

Примітки

Джерела 
 Petrak, F. 1921. Mykologische Notizen. II. Annales Mycologici. 19(1-2):17-128 — P.118

Роди грибів
Сордаріоміцети